

Cinema
 Lebanon – film israeliano del 2009, vincitore del Leone d'Oro

Geografia 
 Lebanon – esonimo inglese di Libano

 Stati Uniti d'America
 Lebanon – città della Contea di New London, Connecticut
 Lebanon – città della Contea di Potter, Dakota del Sud
 Lebanon – città della Contea di St. Clair, Illinois
 Lebanon – capoluogo della Contea di Boone, Indiana
 Lebanon – città della Contea di Smith, Kansas
 Lebanon – capoluogo della Contea di Marion, Kentucky
 Lebanon – villaggio della contea di Red Willow nello Stato del Nebraska
 Lebanon – città della Contea di York, Maine
 Lebanon – capoluogo della Contea di Laclede, Missouri
 Lebanon – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Lebanon – città della Contea di Hunterdon, New Jersey
 Lebanon – città della Contea di Madison, New York
 Lebanon – capoluogo della Contea di Warren, Ohio
 Lebanon – census-designated place situato nello stato dell'Oklahoma
 Lebanon – città della Contea di Linn, Oregon
 Lebanon – capoluogo della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Lebanon – capoluogo della Contea di Wilson, Tennessee
 Lebanon – capoluogo della Contea di Russell, Virginia
 Lebanon – città della Contea di Dodge, Wisconsin
 Lebanon – città della Contea di Waupaca, Wisconsin

Musica
 The Lebanon – singolo dei The Human League del 1984, dall'album Hysteria
 Lebanon – traccia dell'album Mayhemic Destruction dei Mortal Sin del 1986
 Lebanon – traccia dell'album Everybody Jam! di Scatman Johndel 1996